Adriano Paolucci (né en 1979), joueur de volley-ball italien
Antonio Paolucci (né en 1939), historien de l'art italien
Camillo Paolucci (1692-1763), cardinal italien
Fabrizio Paolucci (1651-1726), cardinal italien
Francesco Paolucci (1581-1661), cardinal italien
Gianfranco Paolucci (né en 1934), escrimeur italien
Giuseppe Paolucci (1661-1730) poète italien
Massimo Paolucci (né en 1959), homme politique italien
Michele Paolucci (né en 1986), footballeur italien